Giglio-Tos ist der Familienname folgender Personen:

 Efisio Giglio-Tos (1870–1941), italienischer Fotograf  
 Ermanno Giglio-Tos (1865–1926), italienischer Zoologe